Макс Кінлісайд,  (нар. 1991) — молодий канадський піаніст-віртуоз та композитор в жанрах джаз та реґтайм.

Біографія 
Рано познайомився з музикою, з 10 років починає винонувати та писати власні твори в жанрах регтайм, страйд, а також в класичному жанрі. Зараз закінчує навчання в Університеті Маунт-Аллісон.

У 2009 році представляв Острів Принца Едварда в Національній програмі артистів (National Artist's Program), яка проходила спільно з Канадськими іграми (Canada Games). Після того брав участь в інших великих фестивалях та конкурсах Північної Америки, таких, як фестивалі Скотта Джопліна, Регтайм Західного Узбережжя та Блайнд-Бун.

Поряд з джазовими творами (серед яких «Northern Lights Rag» зазнав популярності) написав кілька симфонічних творів, у тому числі Симфонію № 1 (2014) для оркестра.

Окрім фестивалів, дає концерти та веде програму наживо на CBC Radio.

Посилання 
 Особистий сайт 

Канадські піаністи
Канадські композитори
Реґтайм
Джазмени Канади
Джазові піаністи Канади